18-й чемпионат Узбекистана по футболу 2009 года среди клубов Первой лиги. Проводился в 2 круга (с участием 18 клубов) со 2 апреля по 29 октября 2009 года.

Участники 

 «Интернат» (Карши) сменил название на «Насаф»-2 (Карши).
 «Ак Алтын» (Шахрихан) сменил название на «Раш-Милк» (Шахрихан).
 «Динамо 01» (Карши) сменило название на «Динамо» (Карши).
 «Галлакор» (Галляарал) сменил название на «Динамо-Галлакор» (Галляарал).
 «Сурхан» (Термез) сменил название на «Динамо-Хамкор» (Термез).
 «Олимжон Акбаров» (Яйпан) сменил название на «Мехнат» (Яйпан).
 «Динамо»-2 (Каттакурган) сменило название на «Динамо» (Каттакурган).
 «Туран» (Джума) сменил название на «Факел» (Джума).
 «Уз-Донг-Жу» (Андижан), «Сокол» (Учкудук), «Актепа» (Ташкент) и «Кимёгар» (Чирчик) отказались от участия в турнире. Их заменили «Шайхантахур» (Ташкент) и «Динамо-Хамкор» (Термез).
 «Дустлик» (Дустлик), «Динамо» (Каттакурган), «Нефтчи» (Джаркурган) и «Факел» (Джума) снялись с турнира после 11, 9, 4-х и 2-х проведённых матчей соответственно (результаты всех этих матчей были аннулированы).

Итоговая таблица 

 В связи с тем, что «Бунёдкор-Коканд 1912» и «Машъал-Академия» являлись фарм-клубами, ни одна команда не вышла в Высшую лигу.

Бомбардиры

См. также 
 Высшая лига Узбекистана 2009
 Вторая лига Узбекистана 2009
 Кубок Узбекистана 2009

Ссылки 
 Uzbekistan 2009 

2009
Спорт в Узбекистане в 2009 году